Svetly (oblast Kaliningrad), stad in de Russische oblast Kaliningrad
 Svetly (kraj Kamtsjatka), plaats in de Russische kraj Kamtsjatka